Divariscintilla är ett släkte av musslor. Divariscintilla ingår i familjen Galeommatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Divariscintilla